Фурано (Хоккайдо)
 Гора Фурано
 Западина Фурано
 Камі-Фурано
 Мінамі-Фурано
 Нака-Фурано